Ибертсбергер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Ибертсбергер, Андреас (род. 1982) — австрийский футболист.
 Ибертсбергер, Роберт (род. 1977) — австрийский футболист.